San Juan Evangelista puede referirse a:

Juan el Evangelista, en muchas ocasiones identificado con Juan el Apóstol.

Topónimos
San Juan Evangelista (Veracruz)

Instituciones

Iglesias
Iglesia de San Juan Evangelista (página de desambiguación).
Iglesia de los Santos Juanes

Cofradías
Cofradía de las Siete Palabras y de San Juan Evangelista, de Zaragoza.
Ilustre y Noble Esclavitud de San Juan Evangelista (San Cristóbal de La Laguna)
Hermandad de San Juan Evangelista (Ocaña)
Hdad.San Juan Evangelista(Herrera,Sevilla)

Congregaciones
Hermanas de San Juan Evangelista

Otras
Colegio Mayor Universitario San Juan Evangelista
San Juan y San Pablo (título cardenalicio)

Obras de arte
San Juan Evangelista (Donatello)

El Greco
San Juan Evangelista y san Francisco de Asís, del Greco.
San Juan Evangelista (El Greco, Monasterio de Santo Domingo)
San Juan Evangelista (El Greco, Museo del Prado)